Prunay ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

 Prunay (Marne) im Département Marne
 Prunay-Cassereau im Département Loir-et-Cher
 Prunay-sur-Essonne im Département Essonne
 Prunay-le-Temple im Département Yvelines
 Prunay-Belleville im Département Aube
 Prunay-en-Yvelines im Département Yvelines
 Prunay-le-Petit im Département Loir-et-Cher (bis 1790, heute Teil von Seillac bzw. Valloire-sur-Cisse)